Gualtiero Galmanini (28. listopadu 1909, Monza – 29. června 1976, Lido di Venezia, Benátky) byl jedním z nejvýznamnějších italských architektů, průmyslových designérů a umělců 20. století.

Životopis 
Gualtiero Galmanini se narodil v roce 1909 v Monze a v roce 1933 absolvoval milánskou polytechnickou univerzitu. V roce 1947 obdržel nejvyšší italské ocenění za design, Zlatou medaili za italskou architekturu, na milánském Trienále.

Díla, výběr

Interiéry 
 1956 – Budova Palazzo d'Este se nachází ve Viale Beatrice d'Este, n. 23, Milan

Architektura 
 1953–1956 – Budova Palazzo d'Este se nachází ve Viale Beatrice d'Este, n. 23, Milan
 1950 – Studie obnovy Vescogna (Fondo Ambiente Italiano), Vescogna, Calco
 1950 – Studie obnovy Villa Calchi (Fondo Ambiente Italiano)
 1939–1941 – Byty, knihovna a jídelna pro přádelnu bavlny, s Bruno Sirtorim, Sondrio

Styl 
Nejvýznamnější Galmaniniho stavby a díla byly vytvořeny z inovativních mozaikových tesser. Milánský design, konkurující francouzskému luxusu, vytvořili Luigi Caccia Dominioni, Ignazio Gardella nebo Gio Ponti, kteří se zamýšleli nad tématem plstěné kompozitní kůže v nejrůznějších barevných odstínech. Galmanini v roce 1956 zahájil své první experimenty s vnějším obkladem na bázi skleněné mozaiky a studoval chladné chromatické detaily v denních a nočních odrazech pomocí směsi mozaikových fragmentů o velikosti 2 mm2. Přestavba Banco Ambrosiano byla jedním z posledních, ne-li posledním projektem Piera Portaluppiho, po němž intenzivně spolupracoval na projektech svého mladšího kolegy a přítele Gualtiera Galmaniniho.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Luca Molinari, Piero Portaluppi: linea errante nell'architettura del Novecento, Fondazione La Triennale di Milano, Edizioni Skira, 2003, 
 Mário Sério, L'Archivio centrale dello Stato: 1953-1993, 1933
 Roberto Aloi, Esempi di arredamento moderno di tutto il mondo, Hoeply, 1950
 Bauen und Wohnen, Volume 14, 1960
 Modernità dell'architettura nel territorio mantovano, Ordine Architetti P.P.C.della Provincia di Mantova, Mantova 2003, p. 19
 Bonoldi V., Conte M., Conservare la modernità: ipotesi di un restauro a Mantova ex stazione di rifornimento carburante Piazzale Gramsci, 17. Tesi di laurea, Politecnico di Milano, relatore: Grimoldi A., Milano 2005
 Palladio, Edizioni 41-42, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Italy), Libreria dello Stato (Italy), De Luca Editore, 2008
 Graziella Leyla Ciagà, Graziella Tonon, Le case nella Triennale: dal Parco al QT8, La Triennale, 2005, 
 Giulio Castelli, Paola Antonelli, Francesca Picchi, La fabbrica del design: conversazioni con i protagonisti del design italiano, Skira, 2007, 
 Ezio Manzini, François Jégou, Quotidiano sostenibile: scenari di vita urbana, Edizioni Ambiente, 2003
 Fulvio Irace, Casa per tutti: abitare la città globale, Milano, 2008,

Externí odkazy 
 
 
 Lombardia Beni Culturali Stazione Rifornimento Carburanti (ex) Mantova (MN), 1958, Architettura in Lombardia dal 1958 ad oggi, Compilatore: Premoli, Fulvia (2014); Servi, Maria Beatrice (2014), Responsabile scientifico testi: Boriani, Maurizio, Lombardia Beni Culturali
 Fondazione Portaluppi Rozšíření centrály společnosti Banco Ambrosiano, Milán, náměstí Paolo Ferrari 10, Gualtiero Galmanini, Bruno Sirtori

Italští designéři
Italští architekti
Narození v roce 1909
Narození v Monze
Úmrtí v roce 1976
Úmrtí v Benátkách
Muži